Николай Николаевич Ковригин (1831—1891) — русский архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.

Биография
Родился  года.
Вольноприходящий учащийся Императорской Академии художеств (1853—1856). Получил малую серебряную медаль Академии художеств (1853) за программу «Загородный дом». В 1856 году получил от Академии звание свободного художника, а в 1887 года, за «проект загородного клуба» — звание академика.

Служил архитектором Николаевского сиротского института. Член-учредитель Петербургского общества архитекторов.

Умер  года; похоронен на Смоленском православном кладбище.

Среди основных работ в Петербурге: планировка и ограда Соловьевского (Румянцевского) сквера (пл. Шевченко, 1865–1867), доходный дом (Басков пер., 14, 1873–1874), часовня св. Александра Невского (1882), перестройка здания Николаевского сиротского института (1887).

Известные проекты
Известными проектами архитектора Н. Н. Ковригина в Санкт-Петербурге являются:
 Доходный дом (перестройка). Садовая ул., 49 (1862)
 Императорский Воспитательный дом. Прачечный корпус. Мойки наб., 48-52к9 (1864—1867)
 Румянцевский сквер с оградой. Университетская наб., 17; Румянцевская пл., 1х; 1-я линия ВО, 2х (1865—1866)
 Доходный дом. Басков пер., 14 (1873—1874)
 Часовня во имя  св. Александра Невского. Большой пр. ПС, 1; Добролюбова пр., 31х; Блохина ул., 26х (1882—1886)
 Католический приют для девочек «Добрый Пастырь» (пристройка к зданию). Донская ул., 9 (1886)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Похороненные на Смоленском православном кладбище